Districtul Benton sau Districtul civil Benton (conform originalului, Benton Township) se poate referi la unul din următoarele paisprezece sub-diviziuni administrative de ordin trei, toate din statul  al Statelor Unite ale Americii,

Statul Missouri (14)

Comitate de la A la G (7) 

 Districtul Benton,  comitatul Adair, statul  (conform, BT Twp AD - MO);
 Districtul Benton,  comitatul Andrew, statul Missouri (conform, BT Twp AR - MO);
 Districtul Benton,  comitatul Atchison, statul Missouri (conform, BT Twp AR - MO);
 Districtul Benton,  comitatul Cedar, statul Missouri (conform, BT Twp CD - MO);
 Districtul Benton,  comitatul Crawford, statul Missouri (conform, BT Twp CF - MO);
 Districtul Benton,  comitatul Daviess, statul Missouri (conform, BT Twp CF - MO);
 Districtul Benton,  comitatul Douglas, statul Missouri (conform, BT Twp DG - MO);

Comitate de la H la Z (7) 

 Districtul Benton,  comitatul Holt, statul Missouri (conform, BT Twp HT - MO);
 Districtul Benton,  comitatul Howell, statul Missouri (conform, BT Twp HL - MO);
 Districtul Benton,  comitatul Knox, statul Missouri (conform, BT Twp KX - MO);
 Districtul Benton,  comitatul Linn, statul Missouri (conform, BT Twp LN - MO);
 Districtul Benton,  comitatul Newton, statul Missouri (conform, BT Twp NT - MO);
 Districtul Benton,  comitatul Osage, statul Missouri (conform, BT Twp OG - MO);
 Districtul Benton,  comitatul Wayne, statul  (conform, BT Twp WN - MO);

Vezi și 

 Benton (dezambiguizare)
 Comitatul Benton (dezambiguizare)
 Districtul Benton (dezambiguizare)
 Township (Statele Unite ale Americii)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Missouri